Bühlingen ist der Name von
 Bühlingen (Fremdingen), Dorf der Gemeinde Fremdingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Bühlingen (Neustadt), Dorf der Gemeinde Neustadt (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Bühlingen (Rottweil), Stadtteil von Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bühligen
 Bühling